Homolka (forma żeńska Homolková):
 Adam Emanuel Homolka (1796–1849) – czeski skrzypek i lutnik
 Oskar Homolka (1898–1978) – austriacki aktor
 Zdenko Homolka (1912–1996) – słowacki ksiądz katolicki, pedagog
 Jaromír Homolka (ur. 1926) – słowacki, czeski historyk sztuki
 Václav Homolka (ur. 1955) – czeski polityk komunistyczny i senator
 Walter Homolka (ur. 1964) – niemiecki rabin
 Paul Bernardo i Karla Homolka (ur. 1970) – seryjni mordercy
 Tammy (Lyn) Homolka (1975–1990) – siostra i ofiara Karli Homolka i Paula Bernardo
 Homolka – polana w Gorcach

Zobacz też 
 Homôľka
 Hogo-fogo Homolka – czechosłowacka komedia z 1970 roku